Erich Prieger ist der Name folgender Personen:

* Erich Prieger (Musikwissenschaftler) (1849–1913), deutscher Musikwissenschaftler
 Erich Prieger (Landrat) (1889–1961), deutscher Landrat